Serov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter A. Serov
 V.P. Serov